Resser ist der Familienname folgender Personen:
 Charles E. Resser (1889–1943), US-amerikanischer Paläontologe
 Efim Resser (* 1952), Basketball-Schiedsrichter

Siehe auch:
 Resse, Ressen